Евгения Матвеевна Вербицкая (1904—1965) — советская оперная певица (меццо-сопрано); Заслуженная артистка РСФСР (1940).

Биография 
Училась в Киевской консерватории у М. Энгель-Крона; в 1927 г. окончила Московскую консерваторию. Пела в труппе Киевского театра оперы и балета, с 1931 г. — в труппе Государственного академического театра оперы и балета (Ленинград). В годы Великой Отечественной войны — солистка Ленинградской филармонии, выступала в концертах в воинских частях и госпиталях Новосибирска, где тогда находился коллектив Филармонии. В 1946 году гастролировала в Австрии и Чехословакии.

В 1948—1959 — солистка Большого театра. Выступала также как концертная певица.

Похоронена на Востряковском кладбище.

Творчество 
Концертный репертуар включал романсы русских композиторов, Девятую симфонию Бетховена (исполняла под управлением Е. А. Мравинского), кантаты «На поле Куликовом» Ю. Шапорина и «Александр Невский» С. Прокофьева.

Оперные партии 
Киевский театр оперы и балета
 «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха — Никлаусс
 «Фауст» Ш. Гуно — Зибель
 «Пиковая дама» П. Чайковского — Полина; Миловзор
Государственный академический театр оперы и балета (Ленинград)
 «Вильгельм Телль» Дж. Россини — Ядвига
 «Юдифь» А. Серова — Юдифь
 «Русалка» А. Даргомыжского — Княгиня
 «Евгений Онегин» П. Чайковского — Ольга
 «Князь Игорь» А. Бородина — Кончаковна
 «Руслан и Людмила» М. Глинки — Ратмир
 «Любовь к трём апельсинам» С. Прокофьева — Клариче
 «Щорс» Г. Фарди -  Матуля
 «Иван Сусанин» М. Глинки — Ваня
 «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова — Бабариха
Большой театр
 «Русалка» А. Даргомыжского — Княгиня
 «Дубровский» Э. Направника — Егоровна
 «Пиковая дама» П. Чайковского — Графиня
 «Иван Сусанин» М. Глинки — Ваня
 «Евгений Онегин» П. Чайковского — Няня
 «Псковитянка» Н. Римского-Корсакова — Власьевна
 «Майская ночь» Н. Римского-Корсакова — Свояченица
 «Декабристы» Ю. Шапорина — Щепина-Ростовская

Награды и признание 
 лауреат 1-го ленинградского конкурса на лучшее исполнение произведений советских композиторов (1937)
 диплом Всесоюзного конкурса вокалистов (1939)
 Заслуженная артистка РСФСР (1940)
 орден «Знак Почёта» (1939)
 медали

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Оперная труппа Большого театра
Оперная труппа Мариинского театра
Меццо-сопрано РСФСР
Контральто России
Похороненные на Востряковском кладбище